Porte de Bagnolet – porta di accesso al Boulevard périphérique di Parigi nel XX arrondissement di Parigi
 Porte de Bagnolet – stazione della Metropolitana di Parigi